Francis Anthony Boyle, né en 1950, est un professeur de droit international à la Faculté de droit de l'Université de Chicago.

Biographie 
Il appelle à la destitution de Barack Obama depuis l'intervention militaire américaine en Libye sans autorisation du Congrès.

Publications 

 Destroying Libya and World Order: The Three-Decade U.S. Campaign to Terminate the Qaddafi Revolution, Clarity Press, 2013, 
 Palestine, Palestinians and International Law, Clarity Press, Inc., 2009, 
 Tackling America's Toughest Questions: Alternative Media Clarity, 2009, 
 Biowarfare and Terrorism, Clarity Press, 2006, 
 World Politics and International Law, Duke University Press, 2012
 The Palestinian Right of Return Under International Law, Clarity Press, 2011, 
 The Tamil Genocide by Sri Lanka: The Global Failure to Protect Tamil Rights Under International Law, Clarity Press, Inc., 2009, 
 United Ireland, Human Rights and International Law, Clarity Press, 2011, 
 Protesting Power: War, Resistance and Law, Rowman & Littlefield Publishers, 2007, 
 BREAKING ALL THE RULES: Palestine, Iraq, Iran and the Case for Impeachment, Clarity Press, 2008, 
 Destroying World Order: US Imperialism in the Middle East Before and After September 11, CreateSpace Independent Publishing, 2004, 
 Foundations of World Order: The Legalist Approach to International Relations, 1898–1922, Duke University Press Books, 1999, 
 The Criminality of Nuclear Deterrence, Clarity Press, (September 11, 2013)

En français: 

 Guerre biologique et terrorisme. Retour sur les attaques terroristes à l’anthrax, éditions Demi-Lune, 2006,

Source

Notes et références

Liens externes 
 

Essayiste américain du XXe siècle
Essayiste américain du XXIe siècle
Universitaire américain du XXe siècle
Professeur américain de droit
Professeur de droit international
Professeur à l'université de Chicago
Personnalité d'Amnesty International
Naissance en mars 1950
Étudiant de l'université de Chicago
Étudiant de l'université Harvard